Крэйг Петер Холкетт (; родился 29 мая 1995 года, Керкинтиллох, Шотландия) — шотландский футболист, защитник футбольного клуба «Харт оф Мидлотиан».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Рейнджерс». 1 сентября 2014 года перешёл в аренду в «Клайд». За клуб дебютировал в матче против «Ист Стерлингшир». Всего за клуб сыграл 12 матчей.

30 октября 2015 года перешёл в аренду в «Бервик Рейнджерс», где сыграл всего лишь 4 матча, после чего вернулся обратно в клуб и 13 января 2016 года перешёл в «Ливингстон». За клуб дебютировал в матче против «Фалкирк». Свой первый гол забил в ворота «Рейнджерс». Всего за клуб сыграл 137 игр, где забил 18 мячей.

1 июля 2019 года перешёл в «Харт оф Мидлотиан». За клуб дебютировал в матче против «Кауденбита», где забил гол. В следующем матче оформил дубль. Из-за разрыва связки колена, воспаления лонной кости, травмы подколенного сухожилия и травмы лодыжки пропустил 27 матчей. 11 января 2022 года Холкетт подписал новый контракт с «Хартс» на два с половиной года. 24 декабря в матче против «Данди Юнайтед» Крэйг Холкетт порвал крестообразную связку.

Карьера в сборной 
Сыграл 1 матч за Шотландию до 19 лет. Вызывался в сборную Шотландии на матчи с Польшей и Австрией.

Достижения 
Рейнджерс

 Победитель Молодежного кубка Шотландии: 2013/14

Ливингстон

 Первая лига Шотландии: 2016/17

Харт оф Мидлотиан

 Победитель Шотландского Чемпионшипа: 2020/21
 Финалист Кубка Шотландии: 2019/20, 2021/22

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Клайд»
Игроки ФК «Бервик Рейнджерс»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Ливингстон»